Ворух:

 Ворух — село в Таджикистане.
 Ворух – сельская община в Таджикистане.

См. также 

 Варух